Sullua bezeichnet:
 Sullua (Fjord), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland
 Sullua (Sund, Qasigiannguit) (auch Akuliarersuup Sullua), Sund im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Sullua (Sund, Upernavik), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland